Het WTA-tennistoernooi van Warschau (officieel Poland Open) van 2022 vond plaats van 25 tot en met 31 juli 2022 in de Poolse hoofdstad Warschau. Het was de zestiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelverdedigster Maryna Zanevska was het elfde reekshoofd. Zij strandde al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Poolse Iga Świątek bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het vijfde reekshoofd, Française Caroline Garcia, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Roemeense Ana Bogdan in twee sets. Garcia wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Warschau op haar naam te schrij­ven. Het was haar tiende WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 33.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Arantxa Rus verloor haar openings­partij. Haar landgenote Arianne Hartono had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd, waar ook zij de eerste ronde als eind­station had.

Zanevska was de enige Belgische deelneemster.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Anna Danilina en Lidzija Marozava had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Danilina speelde samen met Anna-Lena Friedsam, met wie zij haar titel wist te prolongeren.

Het eerste reekshoofd, Anna Bondár en Kimberley Zimmermann, strandde al in de eerste ronde.

Het als vierde geplaatste duo Anna Danilina en Anna-Lena Friedsam won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste Poolse koppel Katarzyna Kawa en Alicja Rosolska in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Kazachse Danilina had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Duitse Friedsam ook twee.

De Nederlandse Arianne Hartono speelde samen met Olivia Tjandramulia uit Australië – in de eerste ronde verloren zij nipt van de latere winnaressen. Haar landgenote Arantxa Rus en Nuria Párrizas Díaz (Spanje) verloren eveneens hun openings­partij.

Zimmermann was de enige Belgische deelneemster.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Warschau 2022
Warschau